Dairella är ett släkte av kräftdjur. Dairella ingår i familjen Dairellidae. 

Dairella är enda släktet i familjen Dairellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dairella